

Сан-Маркос — місто, штат Каліфорнія
 Сан-Маркос — місто, штат Техас